Wetboek van Strafvordering (België)
 Wetboek van Strafvordering (Nederland)
 Sievert (eenheid van ioniserende straling)
 Sverdrup (eenheid van debiet bij zeestromen)
 zijklepmotor of zijkleppen, van het Engelse "side valve"
 Statenvertaling
 Sosialistisk Venstreparti (SV), een Noorse politieke partij
 Taalcode volgens ISO 639 voor de Zweedse taal (niet te verwarren met de landcode SE voor Zweden volgens ISO 3166-1)
 Landcode volgens ISO 3166-2:SV voor El Salvador
 een sportvereniging (vaak geschreven als S.V.)